Geografia:
 Rutherford (Nova Jersey)
 Rutherford (Pennsilvània)
 Rutherford (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Rutherford College, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 East Rutherford (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 East Rutherford (Pennsilvània)
 Biografies:
 Daniel Rutherford (1749-1819), metge, botànic i químic escocès, descobridor del nitrogen.
 Daniel Edwin Rutherford (1906-1966), matemàtic escocès.
 Rutherford Birchard Hayes (1822 - 1893), polític, advocat, militar i dinovè President dels Estats Units (1877-81).
 Ernest Rutherford (Brightwater, Nova Zelanda 1871 - Cambridge, 1937), físic, químic i anglès.
 Frank Garfield Rutherford (23 de novembre, 1964), atleta de Bahames especialista en triple salt.
 Joseph Rutherford (1869 - 1942), advocat i president de la Societat Watch Tower (1917-42).
 Margaret Rutherford (1892, Londres - 1972, Chalfont St. Peter, Buckinghamshire), actriu anglesa.
 Shannon Rutherford, personatge de ficció de la sèrie de televisió Lost interpretat per l'actriu Maggie Grace.